Rieper ist der Familienname folgender Personen:

 August Rieper (1865–1940), deutscher Maler
 Georg Rieper (1909–1982), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Marc Rieper (* 1968), dänischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Michael Rieper (* 1965), österreichischer Architekt und Grafikdesigner
 Susanne Rieper (* 1983), italienisch-deutsche Migrationsforscherin und Künstlerin

 Dr. Rieper war der Tarnname von Heinrich Friedrich Karl Bunke (1914–2001), Arzt in den NS-Tötungsanstalten Brandenburg und Bernburg.

Siehe auch:
 Rieber